Az Estergon Kalesi szócikk utalhat a következőkre:

 Estergon Kalesi: Törökország fővárosában, Ankarában található kulturális központ, mely Esztergom várának hasonmása.
 Estergon Kalesi: janicsárdal, később török virágének